Beleg van Schoonhoven (1304) tijdens het erfconflict tussen de graaf van Vlaanderen en Holland
Beleg van Schoonhoven (1425) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
Bestorming van Schoonhoven (1489) tijdens de Jonker Fransoorlog
Inname van Schoonhoven (1572) tijdens de Tachtigjarige Oorlog
Beleg van Schoonhoven (1575) tijdens de Tachtigjarige Oorlog.